Maxmilián II. je jméno těchto panovníků:

 Maxmilián II. Bavorský (1811–1864) – bavorský král (1848–1864)
 Maxmilián II. Egon Fürstenberský (1863–1941)
 Maxmilián II. Emanuel Bavorský – bavorský kurfiřt (1679–1706) a (1714–1726) a nizozemský místodržitel (1692–1706)
 Maxmilián II. Habsburský (1527–1576) – císař Svaté říše římské (1564–1576)
 Maxmilián II. Lichtenštejnský (1641–1709)

Rozcestníky - panovník